Maximum Megadeth, foi um EP lançado em 1991 pela banda estadunidense de Thrash Metal Megadeth. 

Sua venda ocorreu apenas nos Estados Unidos, Argentina e Reino Unido.

Faixas
"Peace Sells"
"Hangar 18"
"In My Darkest Hour"
"Holy Wars... the Punishment Due"
"Anarchy in the UK"
"Wake Up Dead"
"Hook in Mouth"
"Lucretia"

Créditos

 Dave Mustaine – guitarra, vocais principais
 Marty Friedman – guitarra
 David Ellefson – baixo, backing vocals
 Nick Menza – bateria

EP de 1991
Álbuns de Megadeth